Botanisk Have har flere betydninger:

 Botanisk have – et museum med udstillinger af levende planter.
 Botanisk Have (København)
 Botanisk Have (Århus)
 Det Biovidenskabelige Fakultets Have

Se også
 Arboret – en botanisk have, der primært rummer samlinger af vedplanter.